Птуха — фамилия.
 Птуха, Владимир Васильевич (1894—1938) — советский партийный деятель. 
 Птуха, Михаил Васильевич (1884—1961) — советский и украинский экономист, юрист, статистик и демограф, организатор науки, декан юридического факультета Пермского университета.